El término Guerra mundial Z (del inglés World War Z) puede hacer referencia a:

 Guerra Mundial Z (2006), una novela de terror escrita por el autor estadounidense Max Brooks.
 Guerra mundial Z (2013), una película basada en esa novela dirigida por Marc Forster y protagonizada por Brad Pitt.
 World War Z (2018), videojuego de acción desarrollado por Saber Interactive.